Teatro Mariinskij – teatro imperiale a San Pietroburgo, in Russia
 Teatro Bol'šoj Kamennyj – teatro imperiale a San Pietroburgo, in Russia, demolito
 Teatro Bol'šoj – teatro di Mosca, in Russia
 Imperial Theatre – teatro di New York, negli Stati Uniti d'America
 Imperial Theater – teatro facente parte del Royal Aquarium a Londra, nel Regno Unito, complesso demolito
 Imperial Theatre – teatro di Saint John, in Canada
 Empire Theatre of Varieties – teatro di Johannesburg, in Sudafrica
 Théâtre impérial du Châtelet – teatro di Parigi, in Francia